Jönstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jon-Jönstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Per-Jönstjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Jönstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (5,7 ha)
Jönstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Jönstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736979-174054), sjö i Jokkmokks kommun, 
Jönstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737196-173962), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn